El término La Chorrera puede referirse a:

 La Chorrera, ciudad de Panamá y cabecera del distrito homónimo;
 La Chorrera, distrito de Panamá Oeste;
 La Gran Chorrera, conurbación de varias localidades de Panamá;
 La Chorrera, corregimiento colombiano del departamento del Amazonas.